Крюкова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Крюкова, Аграфена Матвеевна (1855—1921) — русская народная сказительница.
 Крюкова, Анна Митрофановна (род. 1919) — Герой Социалистического Труда.
 Крюкова, Валентина Фёдоровна (1938—2001) — прессовщица, Герой Социалистического Труда.
 Крюкова, Евгения Владиславовна (род. 1971) — российская актриса.
 Крюкова, Елена Николаевна (псевдоним Елена Благова; род. 1956) — русская писательница и поэтесса, искусствовед.
 Крюкова, Ирина Викторовна (род. 1968) — российская шахматистка, судья.
 Крюкова, Марфа Семёновна (1876—1954) — русская сказительница былин.
 Крюкова, Нила Валерьевна (1943—2018) — советская и украинская актриса.
 Крюкова, Нина Фоминична (род. 1932) — советская пловчиха, тренер.
 
 Крюкова, Тамара Шамильевна (род. 1953) — русская детская писательница.
 Крюкова, Татьяна Александровна (1904—1978) — советский этнограф.
 Крюкова, Яна Евгеньевна (род. 1993) — украинская и российская дзюдоистка.

Топоним 
 Крюкова — деревня в Шадринском районе Курганской области, упразднена в 2007 году.